Flaga gminy Niwiska – jeden z symboli Gminy Niwiska w postaci flagi. Flagę przyjęto 13 czerwca 2011 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej. Flagę zaprojektował Robert Szydlik.

Wygląd 
Flaga zaprojektowana została jako prostokątny płat sukna o proporcjach szerokości do długości 5:8 z układem pasów 2:1:2:1:2 w barwach (odpowiednio): złoty, czerwony, srebrny, czerwony i złoty. W centralnej części flagi umieszczono herb gminy Niwiska, którego wysokość stanowi 6:8 wysokości flagi.

Zobacz też 

 Flagi gmin w województwie podkarpackim

Przypisy 

Niwiska (gmina)
Flagi gmin województwa podkarpackiego